

Biografia
Era la figlia di George Wyndham, I barone di Leconfield, e di sua moglie, Maria Fanny Blunt.

Matrimonio
Sposò, il 31 ottobre 1848, Richard Bourke, VI conte di Mayo, figlio di Robert Bourke, V conte di Mayo, e di sua moglie, Anne Charlotte Jocelyn. Ebbero sette figli:

 Lady Eva Constance Aline Bourke (?-19 gennaio 1940)
 figlio nato morto
 Dermot Robert Wyndham Bourke, VII conte di Mayo (2 luglio 1851-31 dicembre 1927)
 Sir Maurice Archibald Bourke (22 dicembre 1853-16 settembre 1900)
 Lord Algernon Henry Bourke (31 dicembre 1854-7 aprile 1922)
 Lady Florence Blanche Bourke (16 agosto 1861-1953)
 Lord Terence Theobald Bourke (2 aprile 1865-13 maggio 1923)

Ha ricoperto la carica di Lady of the Bedchamber della regina Vittoria.

Morte
Morì il 31 gennaio 1918.

Onorificenze

Lady of the Bedchamber
Dame dell'Ordine della Corona d'India
Dame dell'Ordine reale di Vittoria ed Alberto